Tifón Hagupit puede referirse a:
	
 Tormenta tropical Hagupit (2002), tormenta tropical del Mar de China Meridional.
 Tifón Hagupit (2008). 
 Tifón Hagupit (2014), tifón de categoría 5.
 Tifón Hagupit (2020), tifón de categoría 1.